Абхазия — многозначный термин.

Топоним 
 Абхазия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Политии 
 Республика Абхазия — частично признанное государство.
 Абхазская Автономная Республика — формальная административная единица Грузии.
 Абхазское царство — раннефеодальное государство, существовавшее в VIII—XII веках в Закавказье.
 Абхазское княжество — мтаварство (княжество), существовавшее на территории Абхазии с 1462 по 1864 год.
 Социалистическая Советская Республика Абхазия — ССР в составе Грузинской ССР, существовавшая с 1921 по 1931 год.
 Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика — АССР в составе Грузинской ССР, существовавшая с 1931 по 1990 год.

Другое 
 «Абхазия» — советский санитарный теплоход, погибший в 1942 году.
 «Абхазия» — гостиница и ресторан в Сухуме, сгоревшая 1985 году.
 (2671) Абхазия — астероид из группы главного пояса, открытый в 1977 году.

См. также